Cargo steht für:

 zu transportierende Warenladung, siehe Frachtgut
 Cargohose, eine Hose mit mehreren Taschen an den Hosenbeinen
 Cargo (Lied), ein französischer Popsong des Sängers Axel Bauer
 Cargo (Zeitschrift für Ethnologie), deutsche studentische Zeitschrift
 Cargo (Filmzeitschrift), deutsche Fachzeitschrift für Kino, Kunst und Kultur
 Cargo (Software), Paketverwaltung für die Programmiersprache Rust
 Cargo (Band), niederländische Progressive-Rock-Band
 Cargo (Cumbria), England
 Cargo (New South Wales), Australien
 Cargo Records, Vertrieb für alternative Musik
 Ford Cargo, ein Lkw-Modell von Ford
 UAZ Cargo, mit Nutzfahrzeugaufbauten versehene Versionen des russischen Geländewagens UAZ Patriot

Cargo ist der Familienname folgender Personen:
 David F. Cargo (1929–2013), US-amerikanischer Politiker
 Robert T. Cargo (1933–2012), US-amerikanischer Romanist und Kunstsammler

Cargo ist der Titel folgender Filme:
 Cargo (1987), deutscher Fernsehfilm
 Cargo (2006), britisch-spanischer Thriller
 Cargo (2009), Schweizer Science-Fiction-Film
 Cargo (Kurzfilm), australischer Kurzfilm aus dem Jahr 2013
 Cargo (2017), australischer Horrorfilm, Remake des Kurzfilms aus dem Jahr 2013
 Cargo (2018), US-amerikanischer Thriller

Siehe auch:
 Cargo-Kult
 Cargo Pond, See im Viktorialand, Antarktika
 Ca Go, eine 2019 entwickelte Kindertransportbox für Transporträder
 Fracht